.kid  è stato proposto come dominio di primo livello generico dal Parlamento europeo, ma non è stato ancora approvato da parte dell'ICANN. Questo dominio è stato proposto per siti con contenuti adatti a bambini e ragazzi, monitorati da una apposita autorità.

Ha le stesse caratteristiche del dominio di secondo livello statunitense .kids.us.

Domini di primo livello